

Єпископи 
 Сальвадор Хіменес Вальс

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 45.600 || 46.130 || 98,9 || 54 || 49 || 5 || 844 ||  || 20 || 205 || 14
|-
| 1970 || 47.422 || 47.782 || 99,2 || 64 || 57 || 7 || 740 ||  || 19 || 155 || 18
|-
| 1980 || 55.690 || 56.125 || 99,2 || 60 || 55 || 5 || 928 ||  || 14 || 122 || 20
|-
| 1990 || 67.100 || 69.119 || 97,1 || 53 || 48 || 5 || 1.266 ||  || 16 || 99 || 19
|-
| 1999 || 69.800 || 71.131 || 98,1 || 53 || 47 || 6 || 1.316 ||  || 13 || 93 || 19
|-
| 2000 || 69.400 || 70.713 || 98,1 || 52 || 47 || 5 || 1.334 ||  || 13 || 85 || 19
|-
| 2001 || 70.096 || 70.778 || 99,0 || 50 || 45 || 5 || 1.401 ||  || 13 || 77 || 19
|-
| 2002 || 69.721 || 71.231 || 97,9 || 49 || 42 || 7 || 1.422 ||  || 15 || 81 || 19
|-
| 2003 || 76.590 || 78.796 || 97,2 || 47 || 42 || 5 || 1.629 ||  || 10 || 80 || 19
|-
| 2004 || 76.000 || 81.288 || 93,5 || 47 || 42 || 5 || 1.617 ||  || 10 || 78 || 19
|-
| 2013 || 80.500 || 88.400 || 91,1 || 37 || 32 || 5 || 2.175 ||  || 10 || 46 || 19
|}

Посилання